Jomfru kan henvise til:

 Jomfru – en person, der ikke har haft samleje
 Jomfru - en person født i stjernetegnet Jomfruen
 Jomfru (film fra 2012) – en dansk kortfilm
 Jomfru (typografi) – tryksats, der er sat korrekt første gang